Сезон 1900—1901 у Серії А — 4-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном втретє став Грассгоппер.

Кваліфікація

Схід

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1901
Швейцарія
Швейцарія